Paladi este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 George-Adrian Paladi (n. 1979), deputat român
 Gheorghe Paladi (n. 1929) medic moldovean
 Ion Paladi (n. 1984), interpret de muzică populară din Republica Moldova
 Radu Paladi (1927-2013), compozitor, pianist și dirijor român

Nume de familie românești